Рогатець (, ) — географічна назва в Словенії та Чехії.

Рогатець — поселення.
 Рогатець — община.

Рогатець — село в окрузі Годонін.